Животиков — русская фамилия.

Известные носители:

 Животиков, Вячеслав Александрович (род. 27 марта 1950) — советский футболист, полузащитник.
 Животиков, Павел Кузьмич (1904—1970) — советский учёный-лингвист, хантывед, создатель грамматики хантыйского языка, ректор Тобольского, затем Ишимского педагогических институтов.

</noinclude>